Strada Anatol Corobceanu (între anii 1834-1924 – str. Kolodeznaia; în 1924-1944 – str. V. Alecsandri; în 1944-1971 – str. Kolodeznaia; în 1971-1992 – str. V. Alecsandri) este o stradă din centrul istoric al Chișinăului. 

De-a lungul străzii sunt amplasate o serie de monumente de arhitectură și istorie (Casa individuală, nr. 13, Casa individuală, nr. 17, Casa individuală, nr. 19, Casa de raport, nr. 24-26 etc), precum și clădiri administrative (Parlamentul Republicii Moldova, Liceul Teoretic „Vasile Vasilache” și altele). 

Strada începe de la intersecția cu str. Maria Cebotari, intersectând alte 2 artere și încheindu-se la intersecția cu str. Mitropolit Petru Movilă.

Referințe

Legături externe
Strada Anatol Corobceanu din Chișinău la wikimapia.org

Anatol Corobceanu